Алексей Другов:
 Другов, Алексей Станиславович (род. 1964) — российский хоккеист с мячом.
 Другов, Алексей Юрьевич (род. 1937) — советский и российский востоковед.